L'Institut de rythmique Jaques-Dalcroze de Bruxelles existe depuis le début des années 1950 et, en 1975, il est reconnu comme institution subventionnée de pédagogie musicale par la Communauté française de Belgique. Il occupe l'ancienne clinique du docteur Van Neck, œuvre de style Art nouveau réalisée en 1910 par l'architecte Antoine Pompe et sise 53 rue Wafelaerts à Bruxelles. Pierre Kolp en assure la direction entre 1997 et 2013. La rythmicienne Carine De Vinck assume le mandat de directrice depuis 2013.

Méthode d'éducation musicale 
L'Institut de rythmique Jaques-Dalcroze développe la méthode d'éducation musicale élaborée par le pédagogue suisse Émile Jaques-Dalcroze dont le centre mondial se trouve à l'Institut Jaques-Dalcroze de Genève. La rythmique part de l'idée que le corps est le premier instrument d'expression que l'on possède, et ce dès sa naissance. La relation du corps à l'espace et au temps, passe par le rythme. Le rythme, fondement de la musique, permet d'élaborer une éducation au sensible et à la conscience par des exercices neuro-moteurs destinés à rendre le corps - instrument premier - musical et expressif. Ces exercices, en mouvement, s'attachent aussi à combiner l'espace au temps, la pensée à l'action, le geste et la figure, la spontanéité à l'acquis. Depuis 1975, date de la reconnaissance par l'état belge de son utilité publique, l'Institut Dalcroze de Belgique se consacre à explorer les formations artistiques pluridisciplinaires, créatives et interactives, alliant, par la rythmique et l'improvisation, l'étude de la musique, à l'expression corporelle, au mouvement, au chant et aux arts du cirque.

Structure des apprentissages 
L'éducation musicale se présente en trois étapes :
 de 3 ans à 6 ans, le cycle préparatoire comporte de 1h30 à 2h de cours par semaine
 à partir de 7 ans, les cinq années de formation s'organisent à raison de 2 à 3 h de cours par semaine
 cinq années de qualification permettant la spécialisation instrumentale et/ou corporelle.

À partir de 18 ans, l'Institut de Rythmique Jaques-Dalcroze de Belgique forme des professeurs de Rythmique ou d'Expression corporelle en 3 ans.

Fédération de la rythmique  
De nos jours, la rythmique Jaques-Dalcroze s'enseigne partout dans le monde. Les professeurs de l'Institut de rythmique Jaques-Dalcroze de Belgique font partie de la FIER (Fédération internationale des enseignants de rythmique).

Liens externes 

École de musique en Belgique
Enseignement de la danse
Danse à Bruxelles
Enseignement à Bruxelles